Böse Zellen (film), film van Barbara Albrecht
Böse Zellen (Larcher), een soort pianoconcert van Thomas Larcher